Borey steht für: 

Geographie:
 Borey, Gemeinde im französischen Département Haute-Saône

Personen:
 Khim Borey (* 1989), kambodschanischer Fußballspieler
 Sonny Borey, US-amerikanischer Theaterregisseur 
 Valerie Borey, US-amerikanische Künstlerin und Autorin

Sonstiges:
 Borey-Klasse, U-Boot-Klasse mit Nuklearantrieb der Russischen Föderation
 in der Mandinka-Sprache Gambisches Wrestling

Siehe auch:
 Borrey (Begriffsklärung)